Светлогорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Светлогорское сельское поселение — входит в Абинский район

Приморский край 
 Светлогорское сельское поселение — входит в Пожарский район

Челябинская область
 Светлогорское сельское поселение — входит в Агаповский район